Козины — русский дворянский род.
 Козины — деревня в Новгородкинской волости Пушкиногорского района Псковской области